Wangčhug je jméno, jehož nositelů je více:

 Wangčhug Dordže (1556–1603) – 9. karmapa
 Mipham Čhökji Wangčhug (1584–1630) – meditační mistr linie Kagjüpa

Dále příslušníci dynastie Wangčhugů:

 Urgjän Wangčhug (1861–1926) – 1. dračí král Bhútánu
 Džigme Wangčhug (1902/3–1952) – 2. dračí král Bhútánu
 Džigme Dordže Wangčhug (1929–1972) – 3. dračí král Bhútánu
 Džigme Singgjä Wangčhug (* 1955) – 4. dračí král Bhútánu
 Džigme Khesar Namgjel Wangčhug (* 1980) – 5. dračí král Bhútánu